Rodia puede referirse a:

 un grupo de hardcore melódico; o
 un planeta de la saga Star Wars.